Музей воды может означать:
 Вселенная воды в Санкт-Петербурге.
 Музей воды в Москве.
 Водно-информационный центр в Киеве.
 Музей воды в Лиссабоне.
 Музей воды в Мюльхайме-на-Руре.
 Музей воды в Харькове.
 Музей воды в Кито, Эквадор.